Мурило (, ) — имя и топоним:

Персоналии 
 Серкейра, Мурило (род. 1997) — бразильский футболист.
  (род. 1989) — итальянский и бразильский игрок в мини-футбол.
 Эндрес, Мурило (род. 1981) — бразильский волейболист.

Топоним 
  — атолл и муниципалитет в штате Трук, ФШМ